Die Joint Task Force One, die unter dem Kommando von Vizeadmiral William H. P. Blandy mit der Durchführung der Kernwaffentests im Rahmen der Operation Crossroads beauftragt war, bestand aus insgesamt 249 Schiffen, darunter die 100 Schiffe umfassende Zielschiffflotte.

Einzelnachweise 

Marinegeschichte der Vereinigten Staaten
Ereignis 1946
Schiff USA Operation Crossroads
Liste (Schiffe)